Hervé Boudon, artisan-coiffeur, illustrateur, peintre et dessinateur français.
Jacques-Olivier Boudon, un historien français de la Révolution française et du Premier Empire.
 Joseph Boudon, un coureur cycliste français.
Philippe Boudon, un architecte et urbaniste français.
Raymond Boudon (1934-2013), un sociologue français, défenseur de l'individualisme méthodologique.